Varie navi della United States Navy hanno portato il nome dello stato dell'Idaho:
 USS Idaho (1864) – sloop in legno con propulsione a vapore, poi convertito a vela
 USS Idaho (BB-24) – nave da battaglia della classe Mississippi
 USS Idaho (SP-545) – motoscafo acquistato dalla US Navy nel giugno 1917 e tornato al precedente proprietario il 30 novembre 1918
 USS Idaho (BB-42) – nave da battaglia della classe New Mexico